Koropi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Koropí, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Korópi, ort, Thessalien, Nomós Magnisías, 

Robotskapade Greklandförgreningar